Джонс, Сара:* Джонс, Сара (род. 1990) — валлийская и британская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года.
 Джонс, Сара (род. 1993) — американская актриса.